Austria:
 Hallstatt – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Inne:
 Hallstatt – stanowisko archeologiczne
 Hallstatt – album grupy Allerseelen
 Hallstatt–Dachstein/Salzkammergut – krajobraz kulurowy

Zobacz też:
 Hallstadt
 Halstad